В переводе с казахского языка  — стреноженное, от  — путы на три ноги
 Шидерты — посёлок городского типа в Экибастузском регионе Павлодарской области.
 Шидерты — река в Карагандинской и Павлодарской областях.